Die Einband-Weltmeisterschaft 2007 war das 17. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 19. bis zum 22. April 2007 in Elda, in der spanischen Provinz Alicante statt. Es war die dritte Einband-Weltmeisterschaft in Spanien.

Teilnehmer 

Titelverteidiger:
  Martin Horn

CEB
  Jean Paul de Bruijn
  Xavier Gretillat
  Frédéric Caudron
  Rafael Garcia
  Alain Remond
  Arnim Kahofer
  Marek Faus
  Markus Dömer
  Eddy Leppens
  Jos Bongers

ACBC:
  Tadashi Machida
CPB:
  Saulo Nicolá
  Carlos Minetti

ACC:
  Abdel Hamid Halawa

Wild-Card ORG:
   Esteve Mata

Geschichte 
Nach zehn Jahren Pause fand wieder eine Einband-Weltmeisterschaft statt. Im spanischen Elda gewann erstmals der Niederländer Jean Paul de Bruijn ungeschlagen den Titel vor dem Belgier Frédéric Caudron. Da de Bruijn alle Turnierbestleistungen erzielt hatte, war der Titel hoch verdient. Erstmals gab es mit Eddy Leppens und Jos Bongers  zwei Drittplatzierte. Der Titelverteidiger von 1997 Martin Horn wurde nur Sechster.

Modus 

Gespielt wurde in vier Vorrundengruppen zu je vier Spielern. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für die zweite Gruppenphase. Danach qualifizierten sich die beiden Gruppensieger für das Finale. Gespielt wurde bis 150 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gruppenphase 1

Gruppenphase 2

Finale

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2007
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in Spanien
Sport (Elda)
Sportveranstaltung in der Valencianischen Gemeinschaft